

Населені пункти та їхні частини
Ве́нцьки () — назва кількох населених пунктів у Польщі:
 Венцьки — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Венцьки — село в гміні Будри Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Венцьки — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Венцьки — частина села Заляс у гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки